Рональд Стэйси Кинг (; родился 29 января 1967 года в Лотоне, штат Оклахома, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз».

Карьера в НБА 
Стэйси Кинг был выбран на драфте НБА 1989 года под 6 общим номером клубом «Чикаго Буллз», став первым из трёх выборов «Буллз» в первом раунде (позже команда выбрала Би Джей Армстронга и Джеффа Сандерса).. За Чикаго Кинг отыграл четыре с половиной сезона и во время сезона 1993/94 был обменян в «Миннесоту Тимбервулвз» на австралийского центрового Люка Лонгли.

Тренерская карьера 
В 2001 году Кинг стал главным тренером клуба Континентальной баскетбольной ассоциации «Рокфорд Лайтнинг», с которой в сезоне 2001/02 дошёл до финала. В сезоне 2002/03 тренировал клуб «Су-Фолс Скайфорс».

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте basketball-reference.com 



Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Сунерс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки БК «Анталья Бююкшехир Беледийеси»
Баскетбольные тренеры США